Carettochelys – monotypowy rodzaj żółwi z rodziny Carettochelyidae reprezentowany przez Carettochelys insculpta – miękkoskórek dwupazurzasty nazywany częściej żółwiem dwupazurzastym, miękkoskórym lub nowogwinejskim.

Bibliografia 
 
 

Miękkoskórkowate